Lotz peut faire référence à:

Patronyme 

 Alphonse Lotz-Brissonneau, (1840-1921), ingénieur et industriel.
 Caity Lotz, actrice, danseuse, chanteuse et mannequin américaine. 
 Ernst Lotz, pédagogue et homme politique allemand.
 Ernst Wilhelm Lotz.
 François Lotz, historien d'art et biographe.
 Ingrid Lotz, athlète allemande.
 Jan Lotz, joueur de rugby à XV qui a joué avec l'équipe d'Afrique.
 Károly Lotz.
 Marc Lotz, coureur cycliste néerlandais. 
 Paul Lotz, homme politique français. 
 Wolfgang Lotz, espion israélien.

Paronyme 
 Rudolf Hermann Lotze, philosophe et logicien allemand. 
 Eva Lootz, sculptrice autrichienne.

Autres 
 BB Brissonneau et Lotz, famille de locomotives 
 Brissonneau et Lotz, locomotives

Homonymie
Homonymie de patronyme